Eva Birnerová og Lucie Hradecká var forsvarende mester, men Hradecká valgte ikke at deltage.

Eva Birnerová spillede i sted for sammen med Alizé Cornet, men træk sig fordi Czech blev skadet.

Jill Craybas og Julia Görges vandt titlen ved at besejre Anna-Lena Grönefeld og Petra Martić i finalen med cifrene 6–7(4–7), 6–4, [11–9].

Seedning

  Anna-Lena Grönefeld /  Petra Martić (Finale)

  Irina-Camelia Begu /  Mandy Minella (Kvartfinale)

<li>  Eva Birnerová /  Alizé Cornet (træk sig med skade)

<li>  '''Jill Craybas /  Julia Görges (Mester)

<li>  Darija Jurak /  Katalin Marosi (Semifinale)

Kampe

Referencer

 Main Draw

WTA Tour 2012